Борстель:

 Борстель — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн
 Борстель — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония
 Борстель, Людвиг (1773—1844) — прусский генерал от кавалерии.